Сарапулка — село в Мошковском районе Новосибирской области. Административный центр Сарапульского сельсовета.

География 
Площадь села — 241 гектар.

Население

Известные жители 
В селе Сарапулка жила и работали Мария Петровна Зайцева (1915—1989), и Татьяна Петровна Ивченко - советские передовики производства в сельском хозяйстве, Герои Социалистического Труда.

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 2 учреждения образования.

Примечания 

Населённые пункты Мошковского района